Верхняя вена таламуса (), ранее описанная в 1976 году Бенно Шлезингером как главная вена таламуса или основная вена таламуса () или как центромедиальная вена таламуса (), а Пироговым как внутренняя вена таламуса (), является самой большой по калибру и самой важной из вен таламуса. Она собирает кровь от латеральных, вентральных и ретикулярной групп ядер таламуса, а также от ядер гипоталамуса, и впадает во внутреннюю мозговую вену. Она подвержена значительным межиндивидуальным анатомическим различиям и вариациям.

Ссылки 

Вены головного мозга
Центральные вены таламуса